Serebrjany Bor (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Serebrjany Bor (Sacha), Siedlung städtischen Typs in der Republik Sacha (Jakutien)
 Serebrjany Bor (Saratow), Siedlung in der Oblast Saratow

 Serebrjany Bor (Moskau), Park in Moskau